Nelly Viennot (Flers Taille, 1962. január 8. –) francia női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása háziasszony. Jelenleg Salouelben él.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1987-ben tette le. A nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságok minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Franciaországban Ghislaine Peron-Labbé volt az első női asszisztens, majd őt követte Nelly Viennot. 1998-ban lett az I. Liga asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza. Bajnoki mérkőzéseinek száma: 66.
Asszisztensi mérkőzéseinek száma: 147.

Nemzeti kupamérkőzések

Francia labdarúgókupa
2002-ben a Francia Labdarúgó-szövetség JB felkérésére, elismerve nemzeti és nemzetközi szakmai tevékenységét a kupadöntőn partbíróként szolgálhatta a labdarúgást.

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen volt partbíró. A FIFA JB 45 éves korhatárát elérve, 2006-ban vonult vissza.

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton az Amerikai Egyesült Államokban rendezték a 4., a 2003-as női labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe. Partjelzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2003-as női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németország rendezte a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol lehetséges segéd-játékvezetőként nyolcvankét másik elit játékvezetővel egyetemben szerepelt a FIFA JB listáján. A francia ligában már évek óta asszisztensként működő hölgy Lionel Dagornenal és Vincent Texiervel csatázott a két partjelzői helyért, ám végül a két férfi kolléga utazhatott Németországba Eric Poulatval. A szelekciók során megmaradt hatvan játékvezetőt a FIFA JB cooper tesztnek vetette alá, ahol sajnálatos módon nem tudta teljesíteni az előírt követelményi szintet. Ő lett volna az első női játékvezető, aki a férfi labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseinek helyszínén megmutathatta volna képességeit.

Női labdarúgó-Európa-bajnokság

Női labdarúgó-Európa-bajnokság 
Németországban rendezték a 14., a 2004-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA/UEFA JB partbíróként foglalkoztatta.

2004-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Olimpiai játékok

Nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi és a 2004. évi nyári olimpiai játékok női labdarúgó tornáin a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Források 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek
Francia nők